Gustav Schmidt kan syfta på bland andra:

* Gustav Schmidt (1816–1882), tysk komponist och hovkapellmästare
 Gustav Schmidt (1894–1943), tysk officer, slutligen generallöjtnant i andra världskriget
 Gustav Schmidt (1926–2016), tysk kanotist, guldmedaljör i VM 1958